Planogyra clappi är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1898.  Planogyra clappi ingår i släktet Planogyra och familjen grässnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Grässnäckor
clappi